Ро́внер — еврейская топонимическая фамилия.

 Ровнер, Антон Аркадьевич (англ. Anton Rovner, род. 1970) — композитор, музыковед, сын А. Б. Ровнера.
 Ровнер, Аркадий Борисович (1940—2019) — русский писатель, поэт, издатель и культуролог.
 Ровнер, Виталий Ефимович род. 1936 — музыковед.
 Ровнер, Вячеслав Львович (род. 1964) — главный редактор «XXL», брат М. Л. Ровнер.
 Ровнер, Дмитрий Осипович (1908—1986) — советский шахматист; мастер спорта СССР (1938), инженер-строитель.
 Ровнер, Марина Львовна (в замужестве Степнова; род. 1971) — прозаик и поэт.
 Ровнер, Михаль (Michal Rovner, род. 1957) — израильская мультимедийная художница.
 Ровнер, Пинхус Лазарович (Лейзерович) (партийный псевдоним — Аким, 1875—1919) — деятель российского революционного движения.
 Ровнер, Эмиль Маркович (род. 1975) — немецкий виолончелист.